Александр Гладышев:
 Гладышев, Александр Георгиевич (род. 1956) — государственный деятель.
 Гладышев, Александр Константинович (1895—1916) — агитатор-революционер.